Esta é a lista de municípios do Brasil, segundo a estimativa da população residente à data de 1 de julho de 2008.

!